Daßler ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Daßler (1907 – 20. Jh.), deutscher Landrat
 Burkhardt Daßler (* 1940), deutscher Judoka
 Georg Daßler (1922–1978), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (CSU)
 Jan-Türk Daßler (* 1962), deutscher Volleyballspieler
 Uwe Daßler (* 1967), deutscher Schwimmer

Siehe auch:
 Dassler